Goudeau peut désigner :

Personnes 

 Alexandre Goudeau (1975-), personnalité française des médias et du spectacle ;
  (1932-2015), dessinateur américain ;
 Jean-Claude Goudeau (1935-2012), journaliste français, ancien directeur de l'hebdomadaire Minute ;
 Émile Goudeau (1849-1906), poète journaliste et romancier français ;
 Jean-Pierre Goudeau (1933-), athlète français ;
  (1964-), tueur en série américain ;
 Mathias Goudeau, journaliste français.

Toponyme 
 Place Émile-Goudeau

Patronyme français